Корне́шти:

 Корнешти (Молдова)
 Корнешти (Україна)